

Patronyme 
 Hiroki Nishimura (1994-), coureur cycliste japonais ;
 Junji Nishimura (1955-), réalisateur japonais d'anime ;
 Kenta Nishimura (1967-2022), écrivain japonais ;
 Kiyoshi Nishimura (1932-1993), réalisateur et un scénariste de film japonais ;
 Kyōtarō Nishimura (1930-2022), écrivain japonais de roman policier ;
 Seiji Nishimura (1956-), karatéka japonais ;
 Nobuyoshi Nishimura (1963-), character designer et animateur japonais ;
 Riki Nishimura (2005-), chanteur japonais du groupe de K-pop Enhypen, sous le nom de scène Ni-ki
 Shōgorō Nishimura (1930-2017), réalisateur de film japonais ;
 Shōji Nishimura (1889-1944), amiral de la marine impériale japonaise ;
 Takuma Nishimura (1899-1951), général de l'armée impériale japonaise ;
 Tomomi Nishimura (1970-), actrice, idole japonaise, ex-chanteuse ;
 Tomomichi Nishimura (1946-), comédien de doublage japonais ;
 Tooru Nishimura (1976-), chanteur du groupe Dir en grey.
 Yuichi Nishimura (1972-), arbitre japonais de football.

Autres 
 (6306) Nishimura, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme japonais
Homonymie de patronyme